Bullmore ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Bullmore (* 1964), britische Schauspielerin und Autorin
 Edward Bullmore (* 1960), britischer Psychiater